El nombre de Iglesia de Santa Marina es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Marina.

Santas 
 Santa Marina de Aguas Santas o Marina de Orense, virgen y mártir (siglo II)
 Santa Marina (siglo VI?), monja que vivió en Líbano en convento disfrado de hombre con el nombre de Marino, conocida también como "Pelagia", "María de Alejandría", "Marino", "Marina, la siria" 
 Santa Marina de Omura, virgen y mártir, vissuta in Giappone (siglo XVII)

Iglesias 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

España 
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la localidad de Alameda del Valle, en Madrid;
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la localidad de Andújar, en Jaén;
 Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, templo católico en la localidad de Allariz, en Orense;
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la localidad de Cañaveral de León, en Huelva;
 Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, templo católico en la ciudad de Córdoba;
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la villa de Cuéllar, en Segovia;
 Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, templo católico en la localidad de Fernán Núñez, en Córdoba;
 Iglesia de santa Marina, templo católico en la localidad de Puerto de Vega'', en Asturias;
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la ciudad de Sevilla
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la localidad de Udalla, en Cantabria;
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la localidad de Valverde de Mérida, en Badajoz.
 Iglesia Santa Marina, antiguo templo y convento católico de Monjas Franciscanas en la localidad de Zafra, en Badajoz

Italia 
Chiesa di Santa Marina
 Iglesia de Santa Marina, templo católico en la ciudad de Venecia.